Към 2021 г. дискографията на италианския рапър Маракеш обхваща 7 студийни албума (1 от които в сътрудничество с Гуе Пекеньо), 1 концертен албум, 3 микстейпа и 35 сингъла (+ 13 като гост изпълнител). Към тях се добавят и 54 музикални видеоклипа.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Микстейпове

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Други песни в класациите или сертифицирани

Сътрудничество

Музикални видеоклипове

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Маракеш на Allmusic
 Дискография на Маракеш на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители